„Toxic“ е песен на Бритни Спиърс, спечелила награда Грами. Песента в стил денс-поп е написана от Блъдши & Авант, Кати Денис и Хенрик Джонбек за четвъртия студиен албум на Спиърс – In the Zone (2003). „Toxic“ излиза като сингъл в началото на 2004. Песента първоначално е била предложена на Кайли Миноуг, но я отказва, при което Бритни я записва. Печели положителни отзиви и международен успех, като оглавява редица музикални класации по света. През 2005 г. печели Грами в категорията Best Dance Recording, първата награда Грами на Спиърс.

Постигнати позиции в класациите и сертификации 
 В класациите 

 Годишни класации 

 Сертификации

Източници 

Песни на Бритни Спиърс
Песни от 2003 година
Сингли от 2004 година